El Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 1997 fou la setena edició del Campionat del Món d'atletisme en pista coberta i es disputà entre els dies 7 i 9 de març de 1997 al Palais Omnisports de Paris-Bercy de París (França).

Medallistes

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Enllaços externs 
  Portal IAAF

Campionats del Món d'atletisme en pista coberta
Competicions esportives del 1997
Competicions esportives a França
Esport a París